Niederhauser ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Niederhauser (1923–2010), ungarischer Historiker

 Hannes Niederhauser (* 1962), österreichischer Unternehmer
 John Niederhauser (1916–2005), US-amerikanischer Agrarwissenschaftler
 Marylin Niederhauser (* 1995), Schweizer Autorennfahrerin
 Maxim Niederhauser (* 1984), österreichischer Autor und Bautechniker 
 Patric Niederhauser (* 1991), Schweizer Autorennfahrer
 Rolf Niederhauser (* 1951), Schweizer Schriftsteller
 Rudolf Niederhauser (1881–1966), Schweizer Politiker
 Walter Niederhauser (1898–1985), Schweizer Schokoladenfabrikant

Siehe auch:
 Niederhäuser